1-я дивизия тяжёлой кавалерии (), иногда также 1-я кирасирская дивизия () — кавалерийская дивизия Франции периода наполеоновских войн.

История дивизии 
Дивизия была сформирована Императором 7 июня 1805 года. Командование дивизией было возложено на генерала Нансути. 24 августа структура дивизии была окончательно оформлена, и включала в себя оба карабинерских полка французской армии и 4 кирасирских полка (2-й, 3-й, 9-й и 12-й), при поддержке 3-х 8-фунтовых пушек и одной гаубицы. 26 августа включена в состав резервной кавалерии принца Мюрата Великой Армии.

В Австрийской кампании умело действовала при Ульме, и особенно отличилась в Аустерлицком сражении.

Героически сражалась при Фридланде.

15 октября 1808 года Великая Армия была распущена Наполеоном, а дивизия стала частью Рейнской армии маршала Даву.

В Австрийской кампании 1809 года действовала в составе резервной кавалерии маршала Бессьера Армии Германии. В историю дивизии были вписаны ещё две славные страницы: Эсслинг и Ваграм.

3 июля 1810 года бригада карабинеров была расформирована, и оба полка вернулись во Францию.

Базируясь на территории Ганновера, 2 января 1812 года дивизия лишилась 12-го кирасирского полка, переданного новосформированной 5-й дивизии тяжёлой кавалерии. Взамен к составу 1-й дивизии был прикреплён 1-й шеволежерский полк.

24 июня 1812 года дивизия перешла р. Неман у Понемуня (в районе Ковно), действовала в составе авангарда маршала Мюрата, участвовала в боях 25-27 июля при Островно, Какувячине и на р. Лучеса (под Витебском). Вместе с другими соединениями своего корпуса дивизия сражалась под Смоленском и при Валутиной Горе. 5 сентября, после взятия Шевардинского редута, дивизия выдвинулась вперёд, но атак не предпринимала. Утром 7 сентября она вслед за 1-й лёгкой кавалерийской дивизией выступила к Семёновским флешам, имея впереди 2-й кирасирский, за ним – 3-й кирасирский и сзади – 9-й кирасирский полки (все три полка двигались в эскадронных колоннах, а шеволежеры 1-го полка находились на флангах дивизии). Около полудня дивизия продвинулась до Семёновского ручья и развернулась на его левом берегу. Кирасиры пытались атаковать русскую гвардейскую пехоту, стоявшую южнее д. Семёновское, но не имели успеха. В ходе Бородинского сражения вместо генерала Сен-Жермена, принявшего командование 1-м корпусом кавалерийского резерва, дивизию возглавил генерал Брюно. В этот день получили ранения и контузии генералы Сен-Жермен, Бессьер и Кено.

С 8 сентября дивизия наступала к Москве в составе авангарда Мюрата. После занятия Москвы она 17 сентября направилась по Рязанской дороге вслед за российской армией, 22 сентября дошла до Бронниц, затем вместе с другими войсками авангарда совершила марш до Старой Калужской дороги, 4 октября участвовала в бою при Спас-Купле. Офицеры и солдаты, лишившиеся лошадей, вошли в состав бригады генерала Шарьера. 18 октября дивизия сражалась при Тарутине. При отступлении Великой армии к Смоленску действовала в арьергарде, участвовала в сражении под Вязьмой. 13 ноября из всадников трёх её кирасирских полков образованы три роты 1-го кирасирского полка-пикета Тяжёлой кавалерийской дивизии генерала Лоржа, а шеволежеры 1-го полка, ещё сохранившие своих лошадей, вошли в 5-й полк-пикет Лёгкой кавалерийской дивизии генерала Брюйера (обе эти сводные дивизии составляли кавалерийский корпус-пикет генерала Латур-Мобура). Сопровождая Главную квартиру Великой армии, 1-й кирасирский и 5-й лёгкий полки-пикеты участвовали в сражении под Красным.

К 20 ноября в дивизии не осталось солдат, а 33 конных офицера 24 ноября в Бобре вошли в 1-ю роту полка Почётной гвардии («Священного эскадрона»), сформированного под командованием генерала Груши. Генералы Брюно и Бессьер стали младшими лейтенантами этой роты, штабной полковник де Лавиль и полковник 1-го шеволежерского полка Дермонкур – вахмистрами, полковники 2-го, 3-го и 9-го кирасирских полков Роллан, д’Оденар и Мюра-Систриер – бригадирами. 27 ноября «Священный эскадрон», а также 1-й кирасирский и 5-й лёгкий кавалерийские полки-пикеты переправились через Березину под Студёнкой.

Почётная гвардия расформирована 8 декабря, а остатки кавалерийского корпуса-пикета Латур-Мобура распущены в Ковно 11 декабря.

6 февраля 1813 года Наполеон реорганизовал кавалерию Великой Армии, и в состав дивизии влились 3 кирасирских полка из расформированной 5-й дивизии: 6-й, 11-й и 12-й.

18 ноября 1813 года по причине огромных потерь, понесённых в Битве народов, Император реорганизовал французскую армию. Сильно потрёпанные полки 3-й дивизии были переведены в состав 1-й дивизии.

Отчаянно сражалась вплоть до отречения Императора.

Командование дивизии

Командиры дивизии 
 дивизионный генерал Этьен Нансути (7 июня 1805 – 17 октября 1809)
 дивизионный генерал Жан-Пьер Брюйер (17 октября 1809 – 8 апреля 1811)
 бригадный генерал Жан-Пьер Думерк (8 апреля – 18 августа 1811)
 дивизионный генерал Антуан Сен-Жермен (18 августа 1811 – 7 сентября 1812)
 бригадный генерал Адриан Брюно (7 сентября 1812 – 6 февраля 1813)
 дивизионный генерал Этьен Бордесуль (6 февраля 1813 – 11 апреля 1814)

Начальники штаба дивизии 
 полковник штаба Виктор Аллен (1 – 24 августа 1805)
 полковник штаба Жак Пелиссар (24 августа 1805 – 14 июня 1807)
 полковник штаба Жан-Батист Тьерри (1807 – 1810)
 полковник штаба Александр де Лавиль (21 декабря 1810 – 3 июля 1813)
 полковник штаба Шарль-Франсуа Роттье де Лаборд (3 июля 1813 – 11 апреля 1814)

Состав дивизии 

 штаб дивизии
 1-й карабинерский полк () — в составе дивизии с момента её формирования, и до 3 июля 1810 года.
 2-й карабинерский полк () — в составе дивизии с момента её формирования, и до 3 июля 1810 года.
 2-й кирасирский полк () — в составе дивизии с момента её формирования.
 3-й кирасирский полк () — в составе дивизии с момента её формирования.
 4-й кирасирский полк () — в составе дивизии с 18 ноября 1813 года.
 6-й кирасирский полк () — в составе дивизии с 6 февраля 1813 года.
 7-й кирасирский полк () — в составе дивизии с 18 ноября 1813 года.
 9-й кирасирский полк () — в составе дивизии с момента её формирования.
 11-й кирасирский полк () — в составе дивизии с 6 февраля 1813 года.
 12-й кирасирский полк () — в составе дивизии с момента её формирования и до 25 декабря 1811 года, и вновь с 6 февраля 1813 года.
 14-й кирасирский полк () — в составе дивизии с 18 ноября 1813 года.
 1-й шеволежерский полк () — в составе дивизии со 2 января 1812 года и до 6 февраля 1813 года.
 Гар-дю-Кор () — саксонский гвардейский полк; в составе дивизии с 13 мая по 20 октября 1813 года.
 Кирасирский полк Цастрова () — саксонский кирасирский полк; в составе дивизии с 13 мая по 20 октября 1813 года.
 7-й драгунский полк () — в составе дивизии с 18 ноября 1813 года.
 23-й драгунский полк () — в составе дивизии с 18 ноября 1813 года.
 28-й драгунский полк () — в составе дивизии с 18 ноября 1813 года.
 30-й драгунский полк () — в составе дивизии с 18 ноября 1813 года.

Подчинение и номер дивизии 
 резервная кавалерийская дивизия (7 июня 1805 года);
 6-я кавалерийская дивизия Армии Берегов Океана (3 августа 1805 года);
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии резервной кавалерии Великой Армии (26 августа 1805 года);
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии 1-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (13 декабря 1806 года);
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии резервной кавалерии Великой Армии (12 января 1807 года);
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии Рейнской армии (15 октября 1808 года);
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии резервной кавалерии Армии Германии (1 апреля 1809 года);
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии Эльбского обсервационного корпуса (19 апреля 1811 года);
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии 1-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (1 апреля 1812 года).

Кампании и битвы 

Австрийская кампания 1805 года
 Вертинген (8 октября 1805)
 Нюрнберг (20 октября 1805)
 Холлабрунн (16 ноября 1805)
 Аустерлиц (2 декабря 1805)
Прусская кампания 1806 года
 Йена (14 октября 1806 года)
Польская кампания 1807 года
 Глоттау, Гуттштадт (4-7 июня 1807)
 Гейльсберг (10 июня 1807)
 Фридланд (14 июня 1807)
Австрийская кампания 1809 года
 Абенсберг (20 апреля 1809)
 Экмюль (22 апреля 1809)
 Регенсбург (23 апреля 1809)
 Эсслинг (21-22 мая 1809)
 Ваграм (6 июля 1809)
Русская кампания 1812 года
 Островно (25-27 июля 1812)
 Бородино (7 сентября 1812)
 Винково (18 октября 1812)
Саксонская кампания 1813 года
 Лютцен (2-3 мая 1813)
 Баутцен (20-21 мая 1813)
 Райхенбах (22 мая 1813)
 Коннерн (24 мая 1813)
 Гёрлиц (26 мая 1813)
 Яуэр (28 мая 1813)
 Дрезден (26-27 августа 1813)
 Лейпциг (16 и 18 октября 1813)
Французская кампания 1814 года
 Бриенн (29 января 1814)
 Ла-Ротьер (1 февраля 1814)
 Шампобер (10 февраля 1814)
 Вошан (14 февраля 1814)
 Фер-Шампенуаз (25 марта 1814)
 Париж (30-31 марта 1814)

Организация дивизии 
На 2 декабря 1805 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Жозеф Пистон)
 1-й карабинерский полк (командир – полковник Антуан Кошуа)
 2-й карабинерский полк (командир – полковник Пьер Морен)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Арман Лебрен де Ля Уссе)
 2-й кирасирский полк (командир – полковник Жан Ивандорфф)
 9-й кирасирский полк (командир – полковник Жан-Пьер Думерк)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Антуан Сен-Жермен)
 3-й кирасирский полк (командир – полковник Клод Преваль)
 12-й кирасирский полк (командир – полковник Жак Бельфор)

На 1 июня 1807 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Жан-Мари Дефранс)
 1-й карабинерский полк (командир – полковник Франсуа Ларош)
 2-й карабинерский полк (командир – полковник Амабль Бланкар)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Жан-Пьер Думерк)
 2-й кирасирский полк (командир – полковник Луи Шуар)
 9-й кирасирский полк (командир – полковник Пьер Польтр де Ламотт)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Антуан Сен-Жермен)
 3-й кирасирский полк (командир – полковник Жан-Луи Риште)
 12-й кирасирский полк (командир – полковник Жозеф Дорн)
На 1 июля 1809 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Жан-Мари Дефранс)
 1-й карабинерский полк (командир – полковник Франсуа Ларош)
 2-й карабинерский полк (командир – полковник Амабль Бланкар)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Жан-Пьер Думерк)
 2-й кирасирский полк (командир – полковник Луи Шуар)
 9-й кирасирский полк (командир – полковник Пьер Польтр де Ламотт)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Антуан Сен-Жермен)
 3-й кирасирский полк (командир – полковник Жан-Луи Риште)
 12-й кирасирский полк (командир – полковник Жозеф Дорн)
На 1 апреля 1812 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Адриан Брюно)
 2-й кирасирский полк (командир – полковник Пьер Роллан)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Бертран Бессьер)
 3-й кирасирский полк (командир – полковник Шарль Лялен д’Оденард)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Матьё Кёно)
 9-й кирасирский полк (командир – полковник Мишель Мюра-Систриер)
 1-й эскадрон 1-го шеволежерского полка (командир – полковник Поль Дермонкур)
На 16 октября 1813 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Луи Сопранси)
 2-й кирасирский полк (командир – полковник Пьер Роллан)
 3-й кирасирский полк (командир – полковник Жан Лакруа)
 6-й кирасирский полк (командир – полковник Изидор Мартен)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Бертран Бессьер)
 9-й кирасирский полк (командир – полковник Жан Абер)
 11-й кирасирский полк (командир – полковник Франсуа-Николя Лефевр)
 12-й кирасирский полк (командир – полковник Мишель Додье)
 3-я бригада (командир – генерал-майор Август фон Лайзер)
 саксонский кавалергардский полк (Гар-дю-Кор) (командир – полковник фон Берг)
 саксонский кирасирский полк (командир – полковник Циглер)

На февраль 1814 года:

1-я бригада (командир – бригадный генерал Николя Тири)
 2-й кирасирский полк (командир – полковник Леонар Морен)
 3-й кирасирский полк (командир – полковник Жан Лакруа)
 6-й кирасирский полк (командир – полковник Изидор Мартен)
9-й кирасирский полк (командир – полковник Жан Абер)
11-й кирасирский полк (командир – полковник Франсуа-Николя Лефевр)
12-й кирасирский полк (командир – полковник Мишель Додье)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Александр де Лавиль)
 4-й кирасирский полк (командир — полковник Мишель Дюжон)
 7-й кирасирский полк (командир – полковник Клод-Франсуа Ришардо)
 14-й кирасирский полк (командир — полковник Алберт Трип ван Заудтландте)
7-й драгунский полк (командир — полковник Шарль-Филипп Леополь)
23-й драгунский полк (командир — полковник Шарль Мартиг)
28-й драгунский полк (командир — полковник Пьер Ольдрине)
30-й драгунский полк (командир — полковник Мишель Орденер)

Награждённые

Знак Большого Орла ордена Почётного легиона 
 Этьен Нансути, 11 июля 1807 – дивизионный генерал, командир дивизии

Великие офицеры ордена Почётного легиона 
 Этьен Нансути, 25 декабря 1805 – дивизионный генерал, командир дивизии

Комманданы ордена Почётного легиона 

 Жак Бельфор, 25 декабря 1805 – полковник, командир 12-го кирасирского
 Жан-Пьер Думерк, 25 декабря 1805 – полковник, командир 9-го кирасирского
 Пьер Морен, 25 декабря 1805 – полковник, командир 2-го карабинерского
 Клод Преваль, 25 декабря 1805 – полковник, командир 3-го кирасирского
 Антуан Сен-Жермен, 10 мая 1807 – бригадный генерал, командир 3-й бригады
 Жан-Мари Дефранс, 14 мая 1807 – бригадный генерал, командир 1-й бригады
 Этьен Бордесуль, 14 мая 1813 – дивизионный генерал, командир дивизии
 Сигизмон-Фредерик де Беркейм, 14 мая 1813 – бригадный генерал, командир 1-й бригады
 Пьер Роллан, 5 сентября 1813 – полковник, командир 2-го кирасирского
 Бертран Бессьер, 28 ноября 1813 – бригадный генерал, бывший командир 2-й бригады
 Шарль-Франсуа Роттье де Лаборд, 28 ноября 1813 – полковник, начальник штаба дивизии
 Жан Лакруа, 28 ноября 1813 – полковник, командир 3-го кирасирского
 Леонар Морен, 25 февраля 1814 – полковник, командир 2-го кирасирского
 Клод-Франсуа Ришардо, 25 февраля 1814 – полковник, командир 7-го кирасирского

Офицеры ордена Почётного легиона 

 Шарль Гримбло, 8 октября 1806 – командир эскадрона 2-го карабинерского
 Жозеф Дорн, 14 мая 1807 – полковник, командир 12-го кирасирского
 Луи Шуар, 14 мая 1807 – полковник, командир 2-го кирасирского
 Пьер Польтр де Ламотт, 11 июля 1807 – полковник, командир 9-го кирасирского
 Жан-Луи Риште, 11 июля 1807 – полковник, командир 3-го кирасирского
 Рене-Жюльен Шателен, 15 мая 1809 – командир эскадрона 9-го кирасирского
 Жан-Батист Тьерри, 23 мая 1809 – полковник, начальник штаба дивизии
 Адриан Брюно, 11 октября 1812 – бригадный генерал, командир дивизии
Александр де Лавиль, 11 октября 1812 – полковник, начальник штаба дивизии
 Пьер Роллан, 11 октября 1812 – полковник, командир 2-го кирасирского
 Мишель Мюра-Систриер, 11 октября 1812 – полковник, командир 9-го кирасирского
 Мишель Додье, 14 мая 1813 – полковник, командир 12-го кирасирского
 Карлье, 14 мая 1813 – капитан 6-го кирасирского
 Дельма, 8 июля 1813 – майор 12-го кирасирского
Дюперруа, 29 августа 1813 – командир эскадрона 2-го кирасирского
Мило, 5 сентября 1813 – капитан 2-го кирасирского
Грандо, 5 сентября 1813 – командир эскадрона 11-го кирасирского
Жан Лакруа, 5 сентября 1813 – полковник, командир 3-го кирасирского
Бресс, 5 сентября 1813 – капитан 3-го кирасирского
Мати, 5 сентября 1813 – командир эскадрона 12-го кирасирского
Циглер де Клипхансен, 5 сентября 1813 – полковник, командир саксонского кирасирского
Вьель, 5 сентября 1813 – капитан 9-го кирасирского
Кароже, 5 сентября 1813 – командир эскадрона 6-го кирасирского
Берг, 25 сентября 1813 – полковник, командир саксонского гвардейского
 Жан Абер, 28 ноября 1813 – полковник, командир 9-го кирасирского

Примечания

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб.: Империя, 1999. — ISBN 5-93914-001-7
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. Т. 1-2. — М.: Русский импульс, 2006. — ISBN 5-90252521-7 ; 5-90252520-9 ; 5-90252522-5
 Васильев И. Н. Несостоявшийся реванш: Россия и Франция 1806—1807 гг. Т. 1-3. — М.: Книга, 2010. — ISBN 978-5-91899-007-0 ; 978-5-91899-021-6 ; 978-5-91899-029-2

Ссылки 
 Состав Армии Германии при Ваграме
 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год»
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии на сайте Руниверс
 Состав Великой армии в Битве народов

Наполеоновская армия
Кавалерийские дивизии Франции
Дивизии Франции
Дивизии XIX века
Воинские части и формирования, созданные в 1805 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1814 году